Staraja Ladoga (Oud-Ladoga), een plaats in de oblast Leningrad, Rusland.
 Novaja Ladoga (Nieuw-Ladoga), een stad in de oblast Leningrad, Rusland.
 Ladoga (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana.
 Ladogameer, het grootste meer van Europa, gelegen in het noordwesten van Rusland.